Slovo Blumenthal má několik významů:
 Blumenthal (zámek) – zámek v Německu
 Benjamin Blumenthal – izraelský vojenský velitel
 Heston Blumenthal – anglický kuchař
 Leonhard von Blumenthal – pruský polní maršál
 Naftali Blumenthal – izraelský politik
 Na'omi Blumenthal – izraelská politička
 Oscar Blumenthal – německý spisovatel a šachista
 Otto Blumenthal – německý matematik
Richard Blumenthal  – americký demokratický politik

Německá příjmení
Židovská příjmení